Белецкий, Владимир: Белецкий, Владимир Борисович — народный артист России (1999).
 Белецкий, Владимир Васильевич (1930—2017) — советский учёный в области небесной механики.
 Белецкий, Владимир Стефанович (род. 1950) — украинский учёный в отрасли горного дела, доктор технических наук, профессор Донецкого национального технического университета, общественно-политический деятель.